Гро́йсман ( — большой + человек) — еврейская фамилия.

Известные носители 
 Гройсман, Виталий Александрович (род. 1939) — советский и российский врач.
 Гройсман, Владимир Борисович (род. 1978) — украинский политик, премьер-министр Украины (2016—2019).
 
 Гройсман, Хова (в замужестве Йоспа, 1910—2000) — участница движдения Сопротивления в Бельгии, общественный деятель.

См. также 
 Гроссманн
 Гроссман